Isabelle Waldberg (1911-1990), sculptrice franco-suisse. 
 Max Freiherr von Waldberg (1858-1938), professeur de littérature à l'Université de Heidelberg en Allemagne. 
 Michel Waldberg (1940-2012), écrivain et poète franco-suisse.
 Patrick Waldberg (1913-1985), poète, critique et historien d'art.

Homonymie
Homonymie de patronyme